Геофизик — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Геофизик — село в Костанайском районе Костанайской области, в 1997 году включено в состав Костаная.

Россия 
 Геофизик — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.